Эдуард Моисеевич Звоницкий (; родился 27 января 1938 года в Харькове — 26 ноября 2009) — русский и украинский писатель.

Биография 
Эдуард Звоницкий родился в семье харьковских инженеров. После начала Великой Отечественной войны отец, Моисей Самсонович Звоницкий, призывается в армию, где служит до 1946 года. Эдуард же остаётся в Харькове с матерью, Елизаветой Семёновной Черняк. В октябре 1941 года мать с бабушкой и Эдуардом эвакуируются в Ташкент, где в 1945 году он начинает обучение в среднеобразовательной школе № 9. В послевоенные годы семья возвращается в Харьков.

После окончания школы некоторое время проработал токарем в Коминтерновском трамвайном депо города Харькова, но затем поехал учиться в Москву. Там поступил на зоотехнический факультет Московской ветеринарной академии. Получив диплом зоотехника, проучился на биологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а затем и на факультете журналистики. Работал зоотехником в совхозах Московской области, Северо-Казахстанской области, Целинного края и Харьковской области. Затем работал научным сотрудником и заведующим отделом в Харьковском зоопарке.

Ещё работая токарем начал печатать первые рассказы в газете «Харьковский электротранспорт». В сентябре 1962 года в киевском журнале «Днипро» была напечатана повесть . Через несколько месяцев эту же повесть издательство «Молодь» выпустило отдельной книгой. Первой публикацией в центральной печати стала публикация очерка «Рассказ о двух комсомольских путёвках» в журнале «Смена» в 1963 году. В дальнейшем активно печатался в газетах и журналах Советского Союза, публиковался в таких издательствах как «Молодая гвардия», «Детская литература», «Физкультура и спорт», «Здоровье», «Оригинал», «Прапор» и других.

В 2000-х годах проживал по улице Иванова, 13 в Нагорном районе.

Часто выступал как писатель перед учениками средних школ.

Скончался ранним утром 26 ноября 2009 года во время ежедневной утренней пробежки в городском саду Шевченко.

Произведения 
На ноябрь 2009 года было издано более ста сорока наименований книг автора общим тиражом более четырёх миллионов экземпляров. На 2002 год было издано 113 наименований.

Краеведческая литература 
: Про Харьков:
 
 
 
 
 
: Про Москву:

Детская художественная литература

Примечания 

Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Украинские писатели
Многоязычные писатели
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели Харькова
Писатели Украины XX века
Писатели Украины XXI века
Выпускники факультета журналистики МГУ
Выпускники вузов Москвы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Писатели России XXI века
Писатели России XX века
Зоотехники
Украинские писатели XX века
Украинские писатели XXI века
Писатели Украины